Resurrection (engl.: Auferstehung) bezeichnet

 Resurrection (Band), eine US-amerikanische Musikband
 Resurrection Band, eine US-amerikanische Rock-Band
 den Originaltitel eines US-amerikanischen Films aus dem Jahr 1980, siehe Der starke Wille
 Resurrection – Die Auferstehung, einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1999
 Resurrection (Film), einen Thriller von Andrew Semans aus dem Jahr 2022
 Resurrection (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2014
 Resurrection (Oper), eine Oper von Peter Maxwell Davies aus dem Jahr 1987
 Resurrection (Metalcore-Band), eine belgische Band
 Tupac: Resurrection, ein US-amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2003
 Tupac: Resurrection (Soundtrack), Soundtrack zum gleichnamigen Film
 Resurrection River, Fluss in Alaska
 Resurrection Bay, Bucht in Alaska

Siehe auch
 Resurrektionisten
 Opération Résurrection